Glawe ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glawe (* 1923), deutscher Bildhauer
 Harry Glawe (* 1953), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Glawe (1880–1967), deutscher Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Andre Glawe (* 1977), deutscher Baseballspieler

Siehe auch: Glave, Clave